Гран-прі Бразилії 2010 (офіційно XXXIX Grande Prêmio Petrobras do Brasil) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 7 листопада 2010 року на автодромі Жозе Карлуса Пачі, Сан-Паулу, Бразилія. Це була шістнадцята гонка сезону 2010 Формули-1.

Переможцем гонки став Себастьян Феттель, внаслідок чого здобув 25 додаткових очок і перемістився з четвертого місця на третє в таблиці особистого заліку пілотів. Друге місце посів Марк Веббер скоротивши відставання з лідером чемпіонату до восьми очок. Третім перетнув фінішну пряму Фернандо Алонсо, зберігши своє лідерство у чемпіонаті. Своє найшвидше коло гонки показав пілот Льюїс Гамільтон з часом 1:13.851 на 66 колі і посів четверте місце у Гран-прі Бразилії 2010.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки:
  – Себастьєн Буемі був оштрафований на 5 позицій за спричинення аварії, яку можна було уникнути з Тімо Глоком на Гран-прі Кореї 2010.
  – Адріан Сутіл був оштрафований на 5 позицій за спричинення аварії, яку можна було уникнути з Камуї Кобаясі в Кореї.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

Гран-прі Бразилії
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Листопад 2010
2010 у бразильському спорті